Fenrir, un loup de la mythologie nordique ;
 Fenrir, l'une des lunes de Saturne ;
 Fenrir, un des sept guerriers divins d'Odin dans la série Les Chevaliers du Zodiaque.
 Fenrir Greyback, personnage de la saga Harry Potter ;
 Fenrir, un groupe de pagan metal français dont le premier album, Echoes Of the Wolf, est sorti en 2012 en autoproduction.